Disques Victoire est un label de musique québécois créé à Lachine  en 1990 sous le nom de Prodat inc. par le producteur Serge Brouillette. Initialement conçu pour produire des albums de Julie Masse, elle a également signé au fil des années avec, entre autres, Sylvain Cossette, Mes Aïeux, Luc De Larochellière, Marie Denise Pelletier, Alexandre Poulin, Ariane Brunet,  Benoît Archambault. En 1992, elle déménage à St-Mathias-sur-Richelieu. Depuis 2017, la compagnie est installée à Saint-Césaire.

Artistes parrainés
Julie Masse
Sylvain Cossette
Mes Aïeux
Marie Denise Pelletier
Benoît Archambault
Luc De Larochellière
Alexandre Poulin
Ariane Brunet
 Frédéric Giroux
 Mille Iles
 Toyo
 Elyzabeth Diaga
Geneviève Bilodeau
 Mathieu Provençal

Label discographique ayant son siège au Québec
Entreprise fondée en 1990
Label de pop